Madejski ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Madejski (1914–1996), polnischer Fußballspieler 
 Herbert Madejski (* 1945), österreichischer Politiker (FPÖ)